René Drouard du Bousset (1703-1760), organiste français ;
 Maurice-Edme Drouard (1886-1915), peintre et sculpteur français ;
 Maurice-Antoine Drouard (1899-1965), peintre français ;
 Serge Drouard (1950-), artiste de cirque, présentateur de télévision ; 

 Mickaël Drouard (1987-), joueur français de rugby à XV.